Niemcy:
 Becherbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Becherbach bei Kirn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach